Huit navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Newcastle, d'après la ville anglaise de Newcastle upon Tyne :

le , un navire de ligne de quatrième rang portant 50 canons, lancé en 1653 ;
le , un navire de ligne de quatrième rang de 54 canons lancé en 1704 ;
le , un navire de ligne de quatrième rang de 50 canons lancé en 1750, qui coule lors d'une tempête en 1761 ;
le , un navire de ligne de quatrième rang de 60 canons lancé en 1813 ;
le , une frégate à vapeur lancée en 1860 ;
le , un croiseur léger de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
le , un croiseur léger de  qui participe à la Seconde Guerre mondiale. Initialement nommé Minotaur lors de sa construction, il est renommé en 1936 ;
le , un destroyer de Type 42 lancé en 1975 et retiré du service en 2005.

Source 

Newcastle